Sąd Metropolitalny Warszawski – jest sądem kościelnym rozpatrującym sprawy z Archidiecezji Warszawskiej, Diecezji Warszawsko-Praskiej i Ordynariatu Polowego. Sąd jest właściwym dla wiernych obrządków wschodnich, których ordynariuszem jest Arcybiskup Warszawski.

Oficjał – ks. dr Jarosław Kośla

Wiceoficjał – ks. dr Marian Rola

Kanclerz – ks. mgr lic. Jarosław Wasielewski

Przypisy 

Prawo kanoniczne
Archidiecezja warszawska